Вертогра́д заключе́нный — икона Богородицы работы иконописца Оружейной палаты Никиты Павловца, написанная в 1670-х годах. Находится в собрании Государственной Третьяковской галереи, куда поступила в 1940 году из частного собрания московского коллекционера князя С. А. Щербатова.

Образ Богородицы «Вертоград заключенный» основан на популярной в западноевропейском искусстве иконографии hortus conclusus. В Православной церкви икона Богородицы «Вертоград заключенный» почитается как чудотворная, её празднование совершается 14 марта по юлианскому календарю.

Описание иконы 
Икона написана на цельной липовой доске, имеет две торцевые шпонки. Иконная доска двойная — с тыльной стороны к липовой доске приклеена кипарисовая. Икона имеет небольшие размеры — 32,5 на 28,5 см. Средник иконы, её поля и торцы оклеены цельным куском залевкашенной паволоки, частично повреждённой.

В целом сохранность иконы оценивается как хорошая. Внизу иконы вдоль лузги помещена киноварная надпись: «…го писал сии образ иконописец Никита Иванов сын Ерофеев Павловец». В отличие от имени мастера, имя заказчика иконы неизвестно. На верхнем поле золотой вязью выполнена надпись: «Образ Пресвятыя Богородицы Вертоград Заключенный». Главной утратой живописи иконы является изображение Святого Духа в виде голубя, располагавшееся в верхней части иконы, в арке над фигурами ангелов. От него сохранились только фрагменты с изображением крыла и головы с красным глазом.

Изображение райского сада на иконе дано в аксонометрической перспективе. Сад, изображённый на иконе в виде регулярного, написан под влиянием многочисленных дворцовых и боярских садов, современных иконописцу. Ближайшим его прототипом называют Царицын луг в Замоскворечье (большой царский сад, располагавшийся напротив Кремля). На боковых грядках сада помещены 12 деревьев. Сад имеет четырёхугольную форму, огорожен золотой оградой с серебряными балясинами. Ограду украшают золотые вазы с гвоздиками и тюльпанами. В саду произрастают цветы и находится водоём, у которого помещены вазы с цветами, аналогичными украшающим изгородь. Водоём, расположенный в нижней части иконы, заменяет часть ограды. По сторонам сада изображены светло-зелёные холмы с редкими кустарниками и деревьями.

В водоём выступает площадка, похожая на амвон, на которой стоит Дева Мария в царских одеждах: нижняя одежда из тяжёлой зелёной парчи, расшитой крупным серебряным растительным узором, мафорий малинового цвета выстлан золотом, подкладка мафория и головной плат розовые, расшитые серебряными звёздами. По мнению профессора Российской академии живописи, ваяния и зодчества В. Г. Брюсовой, лик Богородицы тщательно проработан и написан в ушаковской манере. Над головой Богородицы изображены два ангела, венчающие её короной. В правую руку Богородицы помещена красная гвоздика. На руках Богородицы находится Богомладенец в царских одеждах и в короне. Его правая рука сложена в благословляющем жесте, а в левой помещена держава. Младенец Иисус и ангелы одеты в хитоны и гиматии, изображённые в светло-зелёных, розовых и алых тонах с золотыми пробелами.

На заднем плане помещено изображение неба в голубоватых тонах с розовыми отблесками. На нём изображены серебряные звёзды, луна (справа) и солнце (слева). Небо выходит за пределы иконного ковчега и продолжается на верхнем поле иконы, где его обрамляет трёхлопастная арочка с золотым барочным орнаментом.

Символизм 
Название иконы основано на стихах книги «Песнь песней Соломона», в которых приводится описание рая: 

В буквальном прочтении в тексте «Песни песней» «изображается взаимная пламенная любовь жениха и невесты, завершившаяся брачным союзом; в женихе видят обыкновенно самого Соломона, а в невесте — одну из его жен, называемую в «Песни песней» Суламитой». В святоотеческих толкованиях «Песни песней» образы невесты и сада связываются с Богородицей. В этом толковании на её приснодевство указывают слова «вертоград заключен, источник запечатлен», а садовый источник живых вод — это Иисус Христос, который входит в сад, не нарушая девства Богородицы.

В православных песнопениях образ вертограда также связывается с Богородицей: «Вертоград затворен Тя Дево Богородице, и запечатан источник Духом Божественным, премудрый в песнех поет: тем же яко сад жизни, воплощается Христос». Кроме того, в гимнографических образах рая часто приводится образ ограждённого сада, так как ограда связывается со спасением и изоляцией от греха.

Символика иконы Никиты Павловца 

По мнению искусствоведов В. И. Антоновой и Н. Е. Мнёвой, икона Никиты Павловца основана на западноевропейских образцах данной иконографии (по мнению научного сотрудника ЦМиАР С. Н. Липатовой, ближайшим по иконографии примером является миниатюра из сборника песнопений братии монастыря Пюи-ле-Шан из Амьена, 1517 год), а не копирует изображение Богородицы в райском саду в окружении двух ангелов, известное по православным иконам Страшного суда (об аналогах иконы Никиты Павловца см. ниже). При этом им был создан ряд символических деталей:
 Богородица, изображённая на выступе пруда как на амвоне, символизирует Царские врата;
 по другому предположению фигура Богородицы на амвоне с Богомладенцем на руках символизирует евхаристию;
 красная гвоздика в руке Девы Марии указывает на крестные муки Иисуса Христа и пролитую им кровь (символ полностью заимствован из западноевропейской иконографии);
 двенадцать деревьев на боковых грядках сада символизируют двенадцать апостолов, четыре из них изображены более высокими и указывают на евангелистов;
 Святой Дух в виде голубя в верхней части иконы и вода в нижней указывают на таинство крещения;
 образ сада на иконе отражает средневековое представление о рае, где «прекрасные эти сады стояли там рядами, как стоит полк против полка».
Искусствовед Н. М. Турцова указывает, что

Источники сюжета и аналоги иконы 
Сама композиция основана на популярной в западноевропейском искусстве иконографии hortus conclusus (изображение Девы Марии с младенцем Иисусом в прекрасном саду, огороженном высоким забором, часто в окружении святых жён и ангелов). Православная иконография Богородицы не имеет традиции подобных изображений, хотя образ «Богоматерь Вертоградская» известен по рукописному иконописному подлиннику XVIII века из собрания С. Г. Строганова, в котором данный образ именуется чудотворным. Историк искусств Д. А. Ровинский указывает, не приводя примеров, что иконописный тип «Богоматерь Вертоградская» (или Садовница) известен и по строгановским иконам.

Историк византийского и древнерусского искусства Н. П. Кондаков отмечает, что «в русской иконографии образы „Рая“ в виде Богоматери, сидящей на престоле, поставленном в саду, и изображённой с тем же жестом умилённо раскрытых перед грудью рук, с двумя поклоняющимися ангелами по сторонам <…> помещается в кругу». Примерами таких изображений являются:
 икона «Страшный Суд» из Синайского монастыря (XI—XII вв.). На ней рай изображён в виде белого прямоугольника с растительным орнаментом, в нём изображена Богородица, сидящая на троне, по её сторонам помещены фигуры двух архангелов;
 композиция «О Тебе радуется» (известна со второй половины XV века) на сюжет задостойника литургии Василия Великого. Богородица изображена на престоле в окружении ангельских сил, её окружает белый круг с растительным орнаментом, на заднем фоне помещено здание церкви.

Списки иконы «Вертоград заключенный», близкие по времени создания к иконе Никиты Павловца, неизвестны. Однако образ Богородицы «Вертоград заключенный» помещён в центральном верхнем картуше иконы Богоматери Ильинской Черниговской, поднесённой черниговским игуменом Лаврентием (Крщановичем) в 1696 году Петру I в память об Азовских походах.

Близким по времени к созданию иконы является сборник проповедей игумена Киево-Пустынно-Николаевского монастыря Антония Радивиловского «Огородок» (или «Сад Марии Богородицы»), впервые изданный в типографии Киево-Печерской лавры в 1676 году. Титульный лист издания украшен гравюрой с изображением Иисуса Христа, собирающего цветы в райском саду. Композиция сопровождается библейскими цитатами: у образа Богородицы «Знамение», осеняющего композицию, надпись — , а вокруг образа — .

Почитание 

Икона Никиты Павловца является единственным сохранившимся образом с таким названием. Сведения о наличии каких-либо списков отсутствуют, несмотря на упоминания, без каких-либо описаний, о чудотворном образе «Богоматерь Вертоградская» в иконописном подлиннике XVIII века из собрания С. Г. Строганова, сочинениях С. Моховикова, Д. Ровинского и Е. Поселянина. По мнению искусствоведа Н. М. Турцовой, в XVII веке могли существовать схожие иконы с изображением Богородицы в райском саду. Увлекавшийся иконописью писатель Н. С. Лесков в своей повести «Запечатленный ангел» (1872 год) пишет о чтимой старообрядцами иконе «с греческих переводов старых московских царских мастеров» (к таким относятся иконописцы Оружейной палаты XVII — начала XVIII вв.) со схожим сюжетом, но отличиями в важных деталях композиции: «…Пресвятая Владычица в саду молится, а перед Ней все древеса кипарисы и олинфы до земли преклоняются».

Празднование иконе «Богоматерь Вертоградская» совершается 14 марта (по юлианскому календарю). Перед этой иконой Богородицы верующие молятся о душевном умиротворении и за своих умерших близких. Иконе написаны молитва и величание.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Иконы из собраний Государственной Третьяковской галереи
Иконы Богоматери по алфавиту
Появились в 1670-е годы
Иконы XVII века